

Персонажі 
 Райден — персонаж гри Mortal Kombat

Райден — громада в кантоні Люцерн